Salsa (dans)
 Salsa (muziekstijl)
 Salsa (saus)